Мост Эми́лия () или По́нте Ро́тто () — самый старый каменный мост в Риме, Италия. Его предшественник был деревянным и был перестроен в камне во II веке до н. э. Когда-то он соединял Бычий форум с районом Трастевере. На сегодняшний день от него осталась лишь одна арка посередине, давшая современное название мосту — Понте Ротто («Сломанный мост»). Рядом с ним стоит . Согласно Лампридию, именно с этого моста было сброшено тело печально известного императора Гелиогабала. 

Первые опоры моста были заложены, вероятно, в середине III века до нашей эры, когда была построена Аврелиева дорога. Каменные причалы и деревянные надстройки были добавлены в 179 году до н.э. Ответственными за строительство были Марк Эмилий Лепид и Марк Фульвий Нобилиор. Почти 30 лет спустя в 142 году до н. э. мост был установлен и простирался шестью каменными арками. В 12 году до н. э. император Август полностью обновил мост из туфа и бетона.

Повреждённый и отремонтированный несколько раз, мост существовал до 1598 года, пока его восточная часть не обрушилась во время наводнения. Другая его половина была разобрана (вместе с некоторыми постройками в Трастевере)  в 1887 году при расширении русла Тибра и строительстве нового моста Понте Палатино, так что от моста остался лишь один пролёт.

Галерея

Ссылки 
 structurae.net — Pons Aemilius
 www.romeartlover.it — Ponte Rotto

Древнеримские мосты в Риме
Бычий форум
Здания и сооружения, заложенные во II веке до н. э.
Мосты, построенные в I веке до н. э.
12 год до н. э.